International Lawn Tennis Challenge 1921 je bil šestnajsti turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izid

Finale

Challenge round

1921 v športu
1921